Old Souls – album dei Deaf Havana del 2013
Old Souls – album dei Make Them Suffer del 2015